

Утяганово — присілок, Абзеліловський район, Башкортостан
 Утяганово — присілок, Бураєвський район, Башкортостан
 Утяганово — село, Кармаскалинський район, Башкортостан